Каньякумари:

 Каньякумари — город в штате Тамилнад, Индия.
 Каньякумари — округ в штате Тамилнад, Индия.